Stuart Turner (rugby à XV) (né en 1972) : joueur anglais de rugby à XV ;
 Stuart Turner (baseball) (né en 1991) : joueur américain de baseball.